Наводнение в Великобритании:
 Наводнение в Великобритании (2007).
 Наводнение в Великобритании (2014).